Wahlkreis 5 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 5
 Landtagswahlkreis 5
 Reichstagswahlkreis 5